Lupfen steht für:
 Dialekt, heben, aufheben.
 Lupfen, ein Berg im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg, Deutschland.
 Lupfen (Landschaftsschutzgebiet), LSG im Landkreis Tuttlingen.
 Lupfen (Kartenspiel), ein Kartenspiel.
 Lupfen (Fußball), eine Schusstechnik, bei der man den Torwart mit einem hohen, langsamen Ball überspielt.

Lupfen ist der Familienname folgender Personen:
 Adelhaid von Lupfen († 1371), Äbtissin des Damenstifts Buchau.
 Grafen von Lupfen, süddeutsches Adelsgeschlecht.
 Johann von Lupfen (1487–1551), Fürstbischof von Konstanz (1532–1538).

siehe auch: